A Lucius Cornelius Scipio nevet számos, az előkelő Cornelia gensbe tartozó római politikus viselte a Római Köztársaság idején.

Lucius Cornelius Scipio, i. e. 350 egyik consulja
Lucius Cornelius Scipio Barbatus, i. e. 298 egyik consulja
Lucius Cornelius Scipio, i. e. 259 egyik consulja, az előbbi fia.
Lucius Cornelius Scipio, az előbbi fia, csak nevéről ismert.
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus, i. e. 190 egyik consulja, az előbbi unokaöccse.
Lucius Cornelius Scipio Africanus (máshol Cnaeus praenomennel), Publius Cornelius Scipio Africanus Maior kisebbik fia, praetor i. e. 174-ben
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus, i. e. 190 consuljának fia, quaestor. I. e. 167-ben Prusziasz bithüniai király Rómába kalauzolásával őt bízták meg.
Lucius Cornelius Sipio Asiaticus, az előbbi pusztán nevéről ismert fia.
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus, az előbbi fia, Marius-párti consul i. e. 83-ban.
Lucius Cornelius Scipio, Lucius Licinius Crassus Scipio néven adoptálta apósa, Lucius Licinius Crassus, a jeles szónok.